El nombre Fran Pérez puede referirse a:

 Fran Pérez Sánchez (1978-), ciclista español;
 Fran Pérez Caso (1986-), futbolista español;
 Fran Pérez Martínez (2002-), futbolista español.